Plusieurs unités militaires du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Conti » , d’après le titre des colonels-propriétaires, appartenant tous à la maison de Bourbon-Conti :

Infanterie 
 Le régiment de Conti (1649-1698)
 Le régiment de Conti (1713-1776)
 Le régiment de Conti, renommé le  «  d'infanterie de ligne »

Cavalerie
 Le régiment de Conti cavalerie (1718-1727)
 Le régiment de Conti cavalerie (1733-1776)
 Le régiment de Conti dragons (1776-1776)
 Le régiment de Conti dragons, renommé le  «  de dragons » 

Regiment de Conti